The Mad Capsule Markets — музыкальная группа из Японии, основанная в 1985 году и играющая в стиле диджитал-хардкор (позднее — индастриал-метал). В период с 1985 по 1990 группа называлась Berrie.

История

Berrie (1985—1990) 
В 1985 году старшеклассники Хироси Кёно и Кодзима Минору основали группу Berrie. Через год к ним присоединились басист Такэси Уэда и барабанщик Сето. Квартет участвует в соревновании Battle Of The Bands и записывает мини-альбом Poison Revolution, в который вошли демозаписи трёх песен и который участники распространяли самостоятельно. Их популярность на японской андеграундной сцене неуклонно росла, что позволило им в 1990 году получить место на разогреве у Red Hot Chili Peppers. Однако после нескольких месяцев выступлений барабанщик Сето покинул группу, и его заменили на токийца Мотокацу Миягами. В апреле 1990 года Berrie изменила своё название на The Mad Capsule Market’s.

Ранние годы (1990—1996) 
В августе 1990 года группа перезаписала песню «Government Wall» и выпустила в качестве первого сингла из их дебютного альбома Humanity, который был издан в октябре. Он включал несколько песен Berrie и сохранил панк-звучание группы. После выпуска альбома гитарист Минору Кодзима покинул группу, и его место занял бывший фанат Аи Исигаки. В следующем году The Mad Capsule Markets заключила контракт с крупной звукозаписывающей компанией Victor Entertainment и записала второй альбом P.O.P.

Начиная с 1992 года группа начала экспериментировать со звучанием, уходя от спокойного и мелодичного к жёсткому и агрессивному стилю. В 1992 году они записали мини-альбом Capsule Soup и свой третий альбом Speak!!!. Их следующий альбом Mix-ism (1993) тяготел к ска-панку, а выпущенный в 1994 году Park продемонстрировал более медленный и мелодичный стиль, а также стал первым альбомом, выпущенным за рубежом.

На альбоме 1996 года 4 Plugs, записанном и спродюсированном в США, произошёл сдвиг в сторону хэви-метала. Хотя группа сохранила свой стиль панка с электронными влияниями, музыка стала более мрачной и тяжёлой. Вокалист Кёно также изменил свой стиль пения и изредка стал читать рэп на английском языке. Это ознаменовало начало значительных изменений в стиле, которые будут продемонстрированы на следующих записях.

В том же году группа выпустила сборник лучших хитов, после чего гитарист Аи Исигаки покинул группу и его заменил TORUxxx.

Изменение стиля и международное признание (1997—2005) 
После смены гитариста звучание The Mad Capsule Markets стало ещё более тяжёлым. В 1997 году они выпустили свой второй международный и восьмой по счёту альбом Digidogheadlock, в котором электроника занимала ведущее положение и музыка имела много общего с индастриал-металом.

В 1999 году группа выпустила альбомOsc-Dis (Oscillator in Distortion). Его сопровождал чрезвычайно популярный сингл «Pulse». Песня и альбом стали самыми известными работами группы за пределами Японии.

Десятый альбом The Mad Capsule Markets 010 был выпущен в 2001 году и продемонстрировал все стили, которые они ранее исследовали, с более сильным акцентом на электронике. В 2002 году группа также выпустила концертный альбом 020120, названный по дате выступления.

В 2004 году группа записала новый студийный альбом Cistm Konfliqt…. 

В 2005 году The Mad Capsule Markets разорвали контракт с лейблом Victor/Invitation и перешли к Sony Music Japan, на котором выпустили два сборника хитов, охватывающих всю их карьеру. 5 апреля музыканты объявили, что берут длительный перерыв для работы над отдельными проектами.

Участники

Текущий состав 
 Хироси Кёно — вокал
 Такэси Уэда — бас-гитара, программирование, бэк-вокал
 Мотокацу Миягами — ударные/перкуссия
 TORUxxx — гитара, бэк-вокал

Бывшие участники 
 Минору Кодзима aka «Shin» — гитара (1990)
 Аи Исигаки — гитара (1990—1996)
 Такаси Фудзита — гитара (недолго после ухода Исигаки)

Дискография

Студийные альбомы 
  — Humanity
  — P.O.P
  — Capsule Soup
  — Speak!!!
  — Mix-Ism
  — Park
  — 4 Plugs
  — Digidogheadlock
  — OSC-DIS (Oscillator In Distortion)
  — 010
  — CiSTm K0nFLiqT…

Сборники и концертные альбомы 
  — The Mad Capsule Markets
  — 020120
  — The Mad Capsule Markets 1990—1996
  — The Mad Capsule Markets 1997—2004

Видео 
  — Gichi
  — Reading S.S.M.
  — MCM
  — 4 Plugs
  — OSC-DIS
  — Pulse

Синглы и мини-альбомы 
  — Government Wall
  — Gichi
  — Ayatsuri Ningyo
  — Karakuri no Soko
  — Eject→Out
  — 神歌 Kami-Uta
  — Walk!
  — Systematic
  — Crash Pow
  — Creature
  — Midi Surf
  — Pulse
  — Good Girl
  — Chaos Step
  — Gaga Life
  — Fly High
  — Tribe
  — All the Time in Sunny Beach
  — Scary
  — Happy Ride

Примечания

Ссылки 

 

Группы альтернативного метала Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2006 году
Квартеты
Музыкальные коллективы в стиле хардкор-техно
Индастриал-метал-группы Японии
Рэпкор-группы